Moree kan syfta på följande platser:

Australien 

 Moree, New South Wales, Moree Plains,

Frankrike 

 Morée, Loir-et-Cher, departementet Loir-et-Cher i regionen Centre-Val de Loire, 

Robotskapade Australienförgreningar